Pärm kan syfta på:
 Pärm (bokbinderi) – fram och baksida på en bok
 Omslag – det som finns illustrerat på utsidan av en bok, ett magasin och dylika trycksaker
 Gaffelpärm – behållare för att förvara och sortera pappersark